Замки і фортеці Західної України — розповідь про туристичні маршрути до пам'яток оборонного будівництва Західної України.

Львів і Кам'янець-Подільський, Жовква і Лаврів, Острог і Крилос, Тернопіль і Бучач, Дубно і Болехів, Олесько і Кременець, — ось далеко не повний перелік міст і селищ, де зможе побувати допитливий читач, знайомлячись із замками і монастирями, городищами і церквами, костелами і синагогами — пам'ятками нашої старовини.

Автор 

Автор туристичних маршрутів — Орест Мацюк, львівський історик, який понад 30 років віддав вивченю замків і фортець України.

Структура книги 
 Замки і фортеці Західної України
 Золота підкова (довжина маршруту — 238 км)
 Короткий опис інших маршрутів:
 По Жовківщині
 До наскельної фортеці Тустань
 Місцями князя Льва Даниловича
 Шляхами Волині
 До скиту Манявського
 По Західному Поділлю
 Дорогою до Перемишля
 Оборонні споруди Закарпаття
 Короткий список рекомендованої літератури
 Іменний покажчик та географічний покажчик

Посилання 
 Нові книги про пам’ятки архітектури. М.І.Жарких 
 Ошибки в книге “Замки і фортеці Західної України”

Див. також 
 Україна. Фортеці, замки, палаци...
 Укріплені міста, замки, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини XIII — XVIII ст.
 Замковий туризм в Україні

Книги 2005
Українські путівники
Книги за алфавітом
Замки України
Фортеці України
Оборонні споруди України